

Cinema 
Incidente fatale (Head On) – film del 1980 diretto da Michael Grant
Head On – film del 1998 diretto da Ana Kokkinos

Musica 
Head On – album dei Bachman-Turner Overdrive del 1975
Head On – album dei Samson del 1980
 Head On – album dei Toronto del 1981
Head On – singolo dei The Jesus and Mary Chain del 1990, dall'album Automatic
 Head On – album dei Super Collider del 1999

Videogiochi 
Head On – videogioco arcade del 1979